СНД — аббревиатура означающая:
 Сферический нейтральный детектор в Институте ядерной физики СО РАН
 Советы народных депутатов
 Съезд народных депутатов
 Союз за народное движение
 Сопряжённое наблюдение дивизионов, см. также Сопряжённое наблюдение полков 
 Сомалийское национальное движение